Topaze – film del 1933 diretto da Harry d'Abbadie d'Arrast
Topaze – film del 1933 diretto da Louis J. Gasnier
Topaze – film del 1936 diretto da Marcel Pagnol
Topaze – film del 1951 diretto da Marcel Pagnol, remake del film precedente